Samedi soir peut désigner :
 Samedi soir, un film français réalisé par Yannick Andréi en 1961 ;
 Samedi soir, un court métrage français réalisé par Stéphanie Murat, sorti en 2015.

Samedi Soir peut désigner :
 Samedi Soir, un hebdomadaire français disparu.